Нива — многозначный термин.

Нивой называют большое поле (плодородное), возделанное и засеянное, целенаправленно обработанное человеком.

Фамилия 
 Нива, Акэми (Ни́ва) (род. 1973) — японская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1998.
 Нива, Анн (род. 1969) — французская журналистка.
 Нива, Жорж (род. 1935) — швейцарский литературовед, специалист по русской литературе.
 Нива, Морис (1937—2017) — французский учёный в области информатики и компьютерных наук.

Топоним 
Белоруссия
 Нива — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Нива — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Нива — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия
 Нива — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Нива — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Нива — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Нива — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Нива — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.
 Нива — остановочный пункт Октябрьской железной дороги, Республика Карелия.
 Нива — село в Раздольненском районе Крыма.
 Нива — село в Сакском районе Крыма.
 Нива — посёлок в Юргамышском районе Курганской области.
 Нива — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Нива — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Нива — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Нива — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Нива — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Нива — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Нива — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Нива — деревня в Омском районе Омской области.
 Нива — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Нива — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Нива — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Нива — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Нива — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Нива — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Нива — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Нива — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.
 Нива — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Нива — деревня в Воткинском районе Удмуртии.

Гидроним 
 Нива — река в Мурманской области.
 Нива — река в Калевальском районе Республики Карелии.
 Нива — река в Лоухском районе Республики Карелии.
 Нива — река в Кондопожском районе Республики Карелии.
 Нива — река в Кондопожском районе Республики Карелии.

СМИ 
 «Нива» — популярный русский еженедельный журнал середины XIX — начала XX века с приложениями.
 «Нива» — русскоязычный литературно-художественный и общественно-политический журнал, выходящий в городе Астане.

Футбольный клуб 
«Нива» — название футбольных клубов:
 «Нива» — украинский футбольный клуб из села Бузовая.
 «Нива» — украинский футбольный клуб из города Бершадь.
 «Нива» — украинский футбольный клуб из города Винница.
 «Нива-2» — украинский футбольный клуб из города Винница.
 «Нива» — украинский футбольный клуб из города Тернополь.
 «Тернополь-Нива-2» — название украинского футбольного клуба «Тернополь» в 2000—2001 годах.
 «Нива» — бывший украинский футбольный клуб из города Мироновка.
 «Нива» — бывший российский футбольный клуб из города Славянск-на-Кубани.
  — бывший белорусский футбольный клуб из деревни .
 «Нива» — белорусский футбольный клуб из деревни Долбизно.
 «Нива» — бывший женский футбольный клуб из города Гродно.
 «Нива-Белкард» — женский футбольный клуб из города Гродно.
 «Нива» — прежнее название бывшего женского футбольного клуба из города Шахты.

Другое 
 Нива — автомобиль советского и российского производства.
 LADA Niva — автомобиль российского производства.
 «Нива» — марка зерноуборочного комбайна.
 «Нива» — конфеты производства кондитерского концерна «Бабаевский».
 «Нива-М» — стационарная коротковолновая .
 Нива ГЭС

См. также 
 Красная Нива
 Червоная Нива